Wajak kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wajak, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kecamatan Wajak, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar